Поткоава има више значења:

 Поткоава (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Поткоава (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Поткоава (Олт), општина у округу Олт у Румунији